Kamel ou Kamal (en arabe : ) est un prénom d'origine arabe se traduisant littéralement par « perfection », « exhaustivité », « plénitude », « finition » . 

Le nom Kamel (كمال) se compose de quatre lettres : 

• Le Kaf (ك), qui signifie en arabe la paume de la main (كف) ou la suffisance (suffisant : كفي). 

• Le Mim (م), qui signifie "l'eau" et/ou la "mère". Cette lettre est aussi utilisée en arabe pour mettre en évidence l'action d'être (exemple : pour composer le mot "Respecté", "Muhtarem" (محترم), il faut mettre un Mim devant sa racine "Respect" (احترام) pour mettre en évidence l'action de l'être). 

• Le Alif (ا), qui signifie en arabe "amical" . 

• Le Lam (ل), qui a plusieurs significations dont (لام) : 

• L'action de réprimander (لام) 

• L'action de restaurer (لام)

• Une forme de négation (لم). Exemple : لم يكن له كفوا احد - lam yakun lahu kufu an ahad - il n'y en a pas un qui soit comme lui.

• Rassembler (لم), (pour ce qui est des choses matérielles).

Patronyme 
 Al-Kamel ou Al-Kâmil, vice-roi puis sultan ayyoubide d'Égypte de 1218 à 1238 et de Syrie de 1237 à 1238 ;
 Bouthaina Kamel (1962-), journaliste et femme politique égyptienne ;
 Fateh Kamel, terroriste islamiste ayant préparé des attentats à Paris ;
 Fathi Kamel (1955-), ancien joueur international de football koweïtien ;
 Gihan Kamel (1976-), scientifique égyptienne ;
 Mahmoud Moustapha Kamel (1928-2004), arbitre égyptien de football ;
 Mohamed Kamel Amr (1935-), diplomate égyptien ;
 Mohamed Kamel Rezgui (1951-), homme politique algérien ;
 Mustafa Kamil (1874-1908), homme politique égyptien, leader du Parti nationaliste égyptien ;
 Mustapha El Kamel (1921-2006), oudiste tunisien ;
 Sabren Youssef Kamel (1981-), haltérophile égyptienne ;
 Stanley Kamel (1943-2008), acteur américain connu dans le rôle du Docteur Kroger dans la série Monk ;
 Yusuf Saad Kamel (1983-), athlète spécialiste du 800m et du 1 500 m, représentant le Bahreïn depuis 2003.

Nom 
 Abou -l- Kamal, guerrier berbère zénète adepte la Guerre sainte.

Géographie 
 Menzel Kamel, ville du Sahel tunisien située à une dizaine de kilomètres au sud de M'saken et à une trentaine de kilomètres de Monastir et Sousse.

Cinéma 
 Kamel, film de 1997.

Prénom 

Le prénom Kamel est porté notamment par l'acteur Kamel Belghazi et par le chorégraphe, danseur et metteur en scène Kamel Ouali.

Notes et références